В парному розряді жіночого тенісного турніру Northern California Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Бет Герр і Алісія Молтон виграли титул, у фіналі перемігши пару Емі Голтон і Елна Рейнах 6–1, 6–2.

Сіяні пари 

 Бет Герр /  Алісія Молтон (чемпіонки)
 Луїс Аллен /  Джоанн Расселл (півфінал)

 Террі Голледей /  Хетер Ладлофф (1-ше коло)
 Емі Голтон /  Елна Рейнах (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Northern California Open